Хардиково — название населённых пунктов в России:

 Хардиково — село в Курском районе Курской области.
 Хардиково — деревня в Орловском районе Орловской области.